Metković se poate referi la:

 Metković, oraș în Croația
 Metković, sat în Serbia